Семён Васильевич Грецов (1902 — 1975) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, санитарный инструктор, единственный награждённый шестью медалями «За отвагу», сержант медицинской службы.

Биография 
Родился в деревне Нижнедорожное Ястребовского района (ныне Горшеченский) Курской области, до войны проживал в селе Среднедорожное (ныне — Горшеченского района Курской области).

Русский. Колхозник. Беспартийный. Образование — 4 класса.

Призван Старооскольским РВК Курской области в июле 1941 года, в возрасте 39 лет. Начал боевой путь рядовым 115-го артиллерийского полка. После контузии и отморожения ног бойца хотели комиссовать, однако по его собственному настоянию перевели на должность санинструктора, на которой и служил до конца Великой Отечественной войны.

В разгаре Мгинской наступательной операции под д. Вороново Мгинского района Ленинградской области за шесть дней кровопролитных сражений в июле 1943 года, рискуя жизнью, вынес с поля боя 26 бойцов и командиров с их личным оружием. За это приказом по 1214 стрелковому полку 364 стрелковой дивизии 8 армии № 18/н от 05.08.1943 был удостоен первой медали «За отвагу».

В марте 1944 повторил свой подвиг. Приказом № 16/н от 14.03.1944 по 1214-му стрелковому полку был награждён медалью «За отвагу» — за то, что в бою при Рожанке в Островском районе Ленинградской области 9 марта 1944 года перевязал и вынес с поля боя на полковой медпункт 18 раненых вместе с их личным оружием.

Приказом № 22/н от 30.04.1944 по 1214 стрелковому полку 364 стрелковой дивизии 67 армии 3 Прибалтийского фронта санинструктор 9-й стрелковой роты рядовой Грецов был награждён медалью «За отвагу» — за то, что в боях за Огнянниково-Ваноха Псковского района Ленинградской области с 31 марта по 8 апреля 1944 года вынес 19 раненых бойцов с личным оружием, а 17 марта вынес 6 раненых бойцов с поля боя.

В 1944 — кандидат в члены ВКП(б).

Приказом № 28/н от 06.07.1944 санитар 4-й стрелковой роты сержант медицинской службы Грецов награждён медалью «За отвагу» — за то, что в боях с 24 по 26 июня 1944 года на территории Псковского района вынес с поля боя и перевязал под огнём противника 23 раненых солдата и офицера, принимая при этом участие в отражении атак противника из личного стрелкового оружия. 26 июня 1944 года был ранен.

19 сентября 1944 года был ранен.

Приказом № 47/н от 01.10.1944 санинструктор 1-й стрелковой роты младший сержант Грецов награждён медалью «За отвагу» — за то, что в наступательных боях полка 14 сентября по прорыву укрепленной полосы противника в районе населённых пунктов Соды и Коцы Латвийской ССР под огнём противника оказал помощь 12 раненым бойцам.

Приказом № 11/н от 29.04.1945 по 1214 сп 364 сд 3 Ударной армии 1 Белорусского фронта санинструктор санитарного взвода 1-го стрелкового батальона младший сержант м/с Грецов награждён медалью «За отвагу» за то, что он в боях 23 апреля 1945 года за н/п Лихтенберг под сильным пулеметным огнём противника вынес с поля боя 18 раненых солдат и офицеров с их личным оружием.

По официальным данным, только с оружием вынес порядка 130 человек. И ещё многих вынес без оружия и оказал помощь непосредственно в боевой обстановке.

Приказом по 153 азсп № 86 от 23.10.1945 сержант Грецов награждён медалью «За взятие Берлина».

После войны трудился в строительной бригаде Механизированного завода штукатуром-каменщиком. Участвовал в застройке многих домов по улице Ленина. Здесь и жил до конца своих дней в доме напротив проходной родного завода.

Все шесть медалей Семёна Васильевича Грецова хранятся в Старооскольском краеведческом музее. В 1978 году, через три года после смерти храброго солдата, их принёс в музей местный краевед полковник И. Гладков. Также эти медали экспонируют на тематических выставках.

Звания и награды 
 рядовой
 младший сержант медицинской службы
 сержант медицинской службы.

Награды 
 шесть медалей «За отвагу», которые хранятся в Старооскольском краеведческом музее.
 медаль «За взятие Берлина».
 медаль «За победу над Германией».
 медаль «За доблестный труд».

Память 
Велосипедный пробег в Старом Осколе памяти С. В. Грецова.

Примечания

Ссылки 
 Шесть медалей «За отвагу» — уникальная история нашего земляка Семёна Васильевича Грецова
 Велопробег, посвящённый памяти Грецова Семёна Васильевича

Медики Великой Отечественной войны